Thenn steht für:

 Thenn (Wartenberg), Ortsteil des Marktes Wartenberg, Landkreis Erding, Bayern
 den deutschen Namen von Tenno, einer Gemeinde in der Provinz Trient in Italien
 den deutschen Namen von Denno, einer Gemeinde in der Provinz Trient in Italien

Thenn ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Christoph Thenn (1729–1783), deutscher Naturforscher, Schulreformer und Übersetzer
 Johann Michael Thenn (1814–1894), deutscher Politiker (Bayerische Patriotenpartei), siehe Johann Michael Then
 Theodor Thenn (1842–1919), deutscher Mediziner, Heimatforscher und Archäologe
 Thenn, wohlhabende Salzburger Bürgers-, insbesondere Münzmeistersfamilie des 16. Jahrhunderts, danach benannt der Meister der Thennschen Kinderbildnisse

Siehe auch:
 Then